

Україна

Чоловічі
 Свято-Успенський  монастир — печерний монастир біля Бахчисарая (АРК);
 Свято-Успенський  монастир — монастир в селі Низкиничі Іваничівського району Волинської області;
 Свято-Успенський  монастир — монастир в Одесі;

Жіночі 

 Свято-Успенський монастир — православний жіночий монастир в селі Приморське Запорізької області на березі Каховського моря.

Росія